ФГУП ЭЗАН (ЭЗАН, до 2002 г. - ЭЗНП) — российское предприятие, производящее оборудование для науки, промышленности, телекоммуникаций, транспорта и энергетики. Является одним из градообразующих предприятий города Черноголовка. Выполняет производство наукоемкой продукции для различных подразделений Российской академии наук, производит собственные средства автоматизации управления технологическими процессами, телекоммуникационное оборудование для сетей связи, промышленные и военные системы вычисления на базе вычислительных комплексов Эльбрус-90 микро, приборы для секвенирования и анализа ДНК.

История 

Строительство Экспериментального завода научного приборостроения АН СССР началось в 1970 году согласно постановлению Совета Министров СССР. Завод начал работать в 1973 году.
Вначале обязанности директора-организатора ЭЗНП исполнял один из основателей Черноголовки Ф.И. Дубовицкий.

Изменение наименования 
В 2002 г. Президиум РАН утвердил новую организационно-правовую форму предприятия - ФГУП, и новое название, с этого момента полное именование предприятия «Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук», сокращенно - ФГУП ЭЗАН.

Директора завода 
 с 1970 по 1972 Ф. И. Дубовицкий — директор-организатор
 с 1972 по 1986 Б. С. Кононов — директор
 с 1986 по 1991 Л. П. Кокурин — директор
 с 1991 по н.в. В. А. Бородин — генеральный директор

Экономические показатели

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФГУП ЭЗАН

Здания и сооружения, построенные в 1973 году в России
Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Предприятия Черноголовки
Предприятия Московской области
Производители телекоммуникационного оборудования
Российская академия наук
ФГУПы России
1973 год в Московской области